Franciaország
Aubigny, település Franciaországban, Allier megyében
Aubigny, település Franciaországban, Calvados megyében
Aubigny, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Aubigny, település Franciaországban, Somme megyében
Aubigny, település Franciaországban, Vendée megyében
Aubigny-au-Bac, település Franciaországban, Nord megyében
Aubigny-les-Pothées, település Franciaországban, Ardennes megyében
Aubigny-en-Plaine, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Aubigny-en-Laonnois, település Franciaországban, Aisne megyében
Aubigny-en-Artois, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Aubigny-la-Ronce, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Aubigny-aux-Kaisnes, település Franciaországban, Aisne megyében
Aubigny-lès-Sombernon, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében